Osoby o tym nazwisku:
 Bożena Popiołek (ur. 1962) – polska historyk
 Edward Popiołek (ur. 1939) – polski inżynier
 Franciszek Popiołek (1868-1960) – polski historyk
 Jolanta Popiołek (ur. 1947) – polska polityk
 Józef Grzegorz Popiołek (ur. 1704) – polska teolog
 Kazimierz Popiołek (1903-1986) – polski historyk, syn Franciszka
 Krzysztof Popiołek (ur. 1956) – polski polityk i samorządowiec
 Wojciech Popiołek (?) – polski prawnik
 Zofia Popiołek (ur. 1952) – polska administratywistka

Postacie fikcyjne:
 Ryszard Popiołek – jeden z bohaterów serialu Dom